Cava (bebida) — tipo de vinho espumante da Catalunha
 Veia cava — duas das veias do coração

Toponímia 
 Cava (Catalunha) — município da Espanha
 Cava Grande — município de Minas Gerais, Brasil
 Cava de Viriato — antiga fortificação romana em Viseu, Portugal

Comunas da Itália 
 Cava de' Tirreni — da Campânia
 Cava Manara — da Lombardia

Desambiguações de topônimos